Marianna Lubomirska (ur. ok. 1685, zm. 1730) – metresa Augusta II
 Marianna Lubomirska (ur. 1693, zm. 1729) – polska księżna